Суперкубок Білорусі з футболу 2017 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 березня 2017 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та володарем кубка Білорусі Торпедо-БелАЗ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Білорусь
2017 у білоруському спорті